Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Martina Hingis 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Hingis (finale)
 Venus Williams (campionessa)
 Mary Pierce (semifinali)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)

 Barbara Schett (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
 Dominique Van Roost (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1999